Леман, Александр
 Леман, Александр Адольфович (1814—1842) — кандидат философии, ботаник, натуралист, путешественник.
 Леман, Александр Александрович (1936—2007) — советский и российский учёный и шашечный деятель.
 Леман, Александр Павлович (1841—1876) — офицер Российского императорского флота.